Unteröd ist der Ortsname von

 Unteröd im Ilztal, Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Unteröd (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Unteröd (Fischbachau), Ortsteil der Gemeinde Fischbachau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Unteröd (Innernzell), Ortsteil der Gemeinde Innernzell, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Unteröd (Obertaufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Obertaufkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Unteröd (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau, Bayern
 Unteröd (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Unteröd (Saldenburg), Ortsteil der Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Unteröd (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern
 Unteröd (Untergriesbach), Ortsteil des Marktes Untergriesbach, Landkreis Passau, Bayern
 Unteröd (Wurmannsquick), Ortsteil des Marktes Wurmannsquick, Landkreis Rottal-Inn, Bayern

 Unteröd (Gemeinde Palting), Ortschaft der Gemeinde Palting, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Unteröd (Gemeinde Unterach), Ortsteil von Unterach am Attersee, Bezirk Vöcklabruck, Oberösterreich